

Топоніми 
 Оґата — село в Японії, у префектурі Акіта.

Персоналії 
 Оґата — поширене японське прізвище.